Montenegro (spanisch und portugiesisch „Schwarzer Berg“) steht für:

 Montenegro, Staat in Südosteuropa
 Königreich Montenegro, ehemaliges Königreich in Südosteuropa
 Fürstentum Montenegro, ehemaliges Fürstentum in Südosteuropa
 Fürstbistum Montenegro, geistliches Territorium in Südosteuropa
 Montenegro (Brasilien), Stadt in Brasilien
 Bistum Montenegro, römisch-katholische Diözese in Brasilien
 Montenegro (Kolumbien), Gemeinde in Quindío, Kolumbien
 Montenegro (Faro), Gemeinde im Kreis Faro, Portugal
 Montenegro (Querétaro), Ort im Bundesstaat Querétaro, Mexiko
 Pico do Monte Negro, höchster Berg im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien

Montenegro ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasia von Montenegro (1868–1935), russische Großfürstin
 Anna von Montenegro (1874–1971), montenegrinische Prinzessin
 Carlos Montenegro († 2013), nicaraguanischer Grafiker
 Daniel Montenegro (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Danilo von Montenegro (1871–1939), montenegrinischer Titular-König
 Dunia Montenegro (* 1977), brasilianische Pornodarstellerin
 Elena von Montenegro (1873–1952), Königin von Italien und Albanien sowie Kaiserin von Äthiopien
 Fernanda Montenegro (* 1929), brasilianische Schauspielerin
 Francesco Montenegro (* 1946), italienischer Erzbischof

 Hugo Montenegro (1925–1981), US-amerikanischer Komponist

 José Francisco del Montenegro (1800–1851), Staatsoberhaupt von Nicaragua
 Juan Carlos Montenegro (* 1981), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Julio César Méndez Montenegro (1915–1996), guatemaltekischer Präsident
 Milena von Montenegro (1847–1923), montenegrinische Königin
 Militza von Montenegro (1866–1951), russische Großfürstin
 Mirko von Montenegro (1879–1918), montenegrinischer Kronprinz
 Raúl Montenegro (* 1949), argentinischer Biologe
 Roberto Montenegro Nervo (1887–1968), mexikanischer Künstler
 Sofía Montenegro (* 1954), nicaraguanische Journalistin und Frauenrechtlerin
 Xenia von Montenegro (1881–1960), montenegrinische Prinzessin
 Zorka von Montenegro (1864–1890), serbische Kronprinzessin

Siehe auch:
 Montenegriner (Begriffsklärung)
 Villa Montenegro, Ortsteil der Stadt Sipe Sipe in Bolivien